Мужской волейбольный турнир V летней Спартакиады народов СССР 1971 года был проведён с 19 по 29 июля в Москве в спортивном комплексе ЦСКА.

В мужском турнире приняли участие 14 сборных команд из союзных республик (кроме Таджикской), а также сборные Москвы и Ленинграда.

Соревнования проводились в два этапа — предварительный и финальный.

Впервые в истории Спартакиад победу праздновали волейболисты РСФСР, обыгравшие в решающем матче сильную московскую команду — 3:1. Бронзовые медали второй раз подряд достались казахским спортсменам.

Предварительный этап 
16 команд были разбиты на три подгруппы, внутри которых провели турнир по круговой системе. Два победителя групп выходили в финальный турнир за 1—6-е места, команды, занявшие третье и четвёртое место — в турнир за 7—12-е места, остальные — в турнир за 13—16-е места.

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

Подгруппа «В»

Финальный этап

За 1—6-е места

За 7—12-е места

За 13—16-е места

Призёры 
 РСФСР: В. Аксентьев, Ю. Данилов, Олег Запорожец, В. Зайцев, В. Ишков, Владимир Кондра, Михаил Лопатин, А. Махнанов, Михаил Россов, Юрий Преподобный, В. Санько, Ефим Чулак. Тренер — Виталий Зенович.

 РСФСР (Москва): Валерий Астанин, Б. Бураков, Вячеслав Домани, Леонид Зайко, Важа Качарава, В. Нарубин, Владимир Паткин, Вадим Пентешкин, Владимир Путятов, П. Романов, Юрий Старунский. Тренер — Юрий Чесноков.

 КазССР: Олег Антропов, Толенды Ахметжанов, Геннадий Гончаров, Александр Кармановский, Валерий Кравченко, Александр Портной, Николай Рагозин, Жанбек Саурамбаев, Амангельды Султанов, Виталий Устименко, Виталий Шапран, Вячеслав Шапран. Тренер — Зангар Джаркешев.

Литература 
  
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1971

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1971 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1971
Волейбол в Москве